Os inupiat são nativos estadunidense nômades que habitam a costa ocidental do Alasca desde tempos pré-históricos. Parte da nação Inuit vive na região do estreito de Bering. Segundo o censo americano de 2000 existem cerca de 19 mil inupiats, grande parte vivendo no estado do Alasca.

Povos nativos dos Estados Unidos
História do Alasca